Генри Джонс ():  (1721—1770) — поэт и драматург.
  (1912—1999) — американский актёр.
 Джонс, Генри Артур (1851—1929) — английский драматург.

См. также 
 Индиана Джонс